Tommie kan verwijzen naar:

Tommie, een jongensnaam afgeleid van Thomas (voornaam)
Tommie (Muppet), een handpop uit de Nederlandse kleuterserie Sesamstraat